

Sigle
 Unidentified Mysterious Animal – espressione con cui ci si riferisce ai criptidi, cioè ad animali leggendari
 Unità di massa atomica – unità di misura della massa atomica e della massa molecolare, detta anche Dalton
 Unlicensed Mobile Access – tecnologia di roaming tra GSM e GPRS
 Upper Memory Area – regione di memoria dei personal computer IBM-compatibili
 Utenti motori agricoli – iter burocratico per ottenere  carburante agevolato in agricoltura

Astronomia 
 UMa – abbreviazione della costellazione dell'Orsa Maggiore

Codici 
 UMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Punta de Maisi (Cuba)
 UMA – codice vettore ICAO di Líneas Aéreas del Humaya
 uma – codice ISO 639-3 della lingua umatilla

Onomastica
 Uma – nome proprio di persona

Religione
 Umā – divinità hindu, sposa del dio Śiva